JAV se može odnositi na:
 Достигнућа младих, neprofitna organizacija
 Aerodrom Ilulisat, IATA kod aerodroma